Michael Habryka (1982. április 6. –) német labdarúgóhátvéd.

További információk 
Michael Habyrka adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1982-ben született személyek
Német labdarúgók
A VfL Wolfsburg labdarúgói
A VfL Wolfsburg II labdarúgói
Az 1. FC Magdeburg labdarúgói
Az SV Werder Bremen II labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek